Granada de Ouro era um distintivo honorífico que todos os oficiais que tinham participado na Campanha do Rossilhão colocavam na parte superior da manga esquerda das fardas. Variantes em prata e em vermelho existiam para os militares não pertencentes à oficialidade.

O uso da Granada de Ouro era considerado uma honra e um sinal de veterania, particularmente pelos poucos oficiais participantes na Campanha do Rossilhão que permaneceram no activo após a reestruturação do exército português ocorrida depois da primeira invasão francesa (1807-1808).

Ver também 
 Granada do Rossilhão

Ligações externas 
 

Distinções militares